Суперкубок Китаю з футболу 2016  — 14-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 лютого 2016 року між чемпіоном Китаю клубом Гуанджоу Евергранд Таобао та володарем кубка Китаю клубом Цзянсу Сунін.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на futbol24

2016
Китай
Лютий 2016
2016 у китайському спорті